Аляб'єв Анатолій Іванович — радянський футболіст
 Аляб'єв Анатолій Миколайович — радянський біатлоніст, заслужений майстер спорту СРСР
 Аляб'єв Анатолій Якович — український інженер, авіабудівник, доктор технічних наук, професор